Angostura – gatunek wódki z Trynidadu i Tobago
 Angostura – miasto w Meksyku
 Angostura – miasto w Kolumbii